Niemcy:
 Ruhrallee – dzielnica Dortmundu
 Ruhrallee – ulica w Dortmundzie